

Новотроїцьк — місто, Оренбурзька область
 Новотроїцьк — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Новотроїцьк — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Новотроїцьк — присілок, Можгинський район, Удмуртія
 Новотроїцьк — село, Родинський район, Алтайський край
 Новотроїцьк — село, Солтонський район, Алтайський край
 Новотроїцьк — присілок, Сорокинський район, Тюменська область
 Новотроїцьк — село, Тальменський район, Алтайський край
 Новотроїцьк — присілок, Тяжинський округ, Кемеровська область
 Новотроїцьк — село, Читинський район, Забайкальський край
 Новотроїцьк — присілок, Шаранський район, Башкортостан
 Новотроїцьк — присілок, Янаульський район, Башкортостан

Див. також 
 Новотроїцьке
 Новотроїцький